Hayn ist ein Einschlagkrater am nordöstlichen Rand der Mondvorderseite. Durch seine Lage bedingt, erscheint der Krater von der Erde aus stark verzerrt und ist infolge der Libration nicht immer sichtbar. Er liegt südöstlich des Kraters Cusanus und nördlich des Mare Humboldtianum. Die terrassierten Wälle sind wenig erodiert. Das Innere weist einen ausgeprägten, durch zwei kreuzweise verlaufende Brüche viergeteilten Zentralberg auf.

Der Krater wurde 1964 von der IAU nach dem deutschen Astronomen Friedrich Hayn offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Hayn auf The-Moon Wiki

Quellen 

Einschlagkrater (Mond)